Тайна реки злых духов – дебютный и самый известный приключенческо-познавательный роман российского геолога, писателя Владимира Владимировича Корчагина.

Повесть об участии трёх подростков – Саши, Валерия и Наташи – в геологической экспедиции в тайге. В основе повести – впечатления автора от его геологических экспедиций. В книге автор воссоздал впечатляющую картину красоты и удивительных тайн мира минералов, рассказывая о геологической истории Земли.

«Художественное мастерство писателя проявилось и в создании увлекательного приключенческого сюжета… Читатель, заинтересованно следя за приключениями и переживаниями обаятельных героев-подростков, учится преодолевать трудности, ценить истинные человеческие отношения. Ребята в повести движутся не только по пути от незнания к знанию, совершают пространственные перемещения, попадая в исключительные ситуации, но и проходят путь нравственного самоопределения».

Книга является первой из двух книг «цикла о геологах» – её продолжением является книга «Путь к перевалу» (1968) с теми же героями, ставшими студентами геологического вуза. Хотя в книге университет не был назван казанским, но, по словам автора, многие узнавали себя в его персонажах.

После выхода книги в свет число желающих поступить на геологический факультет КГУ возросло в десять раз. Немало молодых людей под влиянием этого произведения выбрали профессию геолога.

Высокую оценку этому произведению дал Иван Ефремов.

Издания 
Роман неоднократно переиздавался, и каждое переиздание расходилось практически мгновенно. Несмотря на популярность книги и в советское время и в настоящем, и их малое число в библиотеках, в новейшее время книга не переиздавалась.

 Корчагин В. Тайна реки злых духов. Поэма о минералах. Казань Татарское кн.изд-во, 1963 г. 424с., илл.
 Корчагин В. Тайна реки злых духов. Рис. Карамышева В. Казань Татарское книжное изд-во, 1974 г. 424с.,илл.

Ссылки 
 Книга, на сайте Лаборатория Фантастики.
 Аудиокнига.

Примечания 

Романы на русском языке
Детские романы